

Оранджвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Оранджвілл — місто, штат Пенсільванія
 Оранджвілл — місто, штат Юта
 Оранджвілл — селище, штат Іллінойс
 Оранджвілл — селище, штат Огайо